

Geografia 
Kerman – città dell'Iran
Provincia di Kerman 
Shahrestān di Kerman
Kerman – città della California, Stati Uniti d'America

Persone 
Kalle Kerman – hockeista su ghiaccio finlandese
Piper Kerman – scrittrice statunitense
Robert Kerman – attore statunitense

Altro 
Kerman – tappeto di Kerman